Алексе́евский райо́н () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Татарстан Российской Федерации. Находится в центральной части региона, на левом берегу реки Кама. Административный центр — посёлок городского типа Алексеевское.

Район был образован 10 августа 1930 года. В 1963-м его упразднили и передали в состав Чистопольского района, восстановили 4 марта 1964 года.

География 
Алексеевский район площадью 2074,4 км² расположен в центральной части Республики Татарстан, на автомобильной магистрали федерального значения Казань — Оренбург. Административный центр — посёлок городского типа Алексеевское — расположен на берегу Куйбышевского водохранилища, в 108 км к юго-востоку от Казани.

Граничит с Чистопольским, Аксубаевским, Нурлатским, Алькеевским, Спасским районами республики, по акватории Куйбышевского водохранилища — с Лаишевским и Рыбно-Слободским районами.

Герб и флаг 

Герб и флаг Алексеевского района был утверждён решением Совета Алексеевского муниципального района 10 мая 2006 года. Разработкой изображения занимался Геральдический совет при президенте Республики Татарстан совместно с Союзом геральдистов России. В его основе использован полковой герб Билярского ландмилицкого полка от 1747 года.

В центре герба изображён пурпурный лось в честь города Биляра — военно-политического центра Волжской Болгарии, располагавшегося на территории района со времён Средних веков. Пурпур символизирует власть и благородство, лось — свободу и достоинство. Переломленная ель золотого цвета означает нахождение на землях современного района в XVII веке Закамской засечной черты, в которую входило село Билярск, основанное в 1654 году как крепость.

История 

Центр района расположен на территории бывшего села Алексеевское, основанного в начале XVIII века. В конце XIX — начале XX века в селе развивались шерстопрядильного производство, штукатурный и печной промыслы.

Территория района до 1920 года находилась в Лаишевском, Спасском и Чистопольском уездах, с 1920 по 1922-й — в тех же кантонах, по 1930 год — только в Чистопольском и Спасском кантонах. Как самостоятельное административное образование ТАССР район появился 10 августа 1930 года. В 1963-м его упразднили и передали в состав Чистопольского района, восстановили 4 марта 1964 года.

С 2005 по 2018 год главой района являлся Козонков Владимир Константинович. Затем эту должность занял Демидов Сергей Анатольевич. Исполнительным комитетом руководит Гайнуллин Олег Александрович.

Население 

По данным 2020 года, в районе проживают 24 969 человек. Около 60 % составляют русские, татары — 30 %, чуваши — 6 %, представители других народов — 4 %. В городских условиях проживают  % населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
В Алексеевском районе 59 населённых пунктов в составе одного городского и 19 сельских поселений.

Экономика

Современное состояние 
Алексеевский район в рейтинге 2020 года по качеству жизни занял 34-е место из 43-х. В 2019-м объём инвестиций в основной капитал в расчёте на одного человека составил 16 314 рублей, средняя заработная плата в районе — 30 586 рублей (средний показатель по республике — 37 418 рублей).

Важное место в экономике района занимает сельское хозяйство. Общая площадь сельхозугодий составляет 126,6 тыс. га. Основными отраслями сельского хозяйства являются молочное и мясное животноводство, производство зерновых и кормовых культур. В районе выращиваются яровая пшеница, озимая рожь, ячмень, горох, овёс. В структуре пашен Алексеевского района более 40 % посевных площадей отводится под зерновые культуры, 36 % — кормовые, 9 % — технические культуры. Активно развиваются семейные фермы, так, до 2015 год в районе построили 21 ферму, которые за год произвели 788 тонн молока и 54 тонны мяса.

Промышленность района представлена преимущественно лёгкими производствами и производителями строительных материалов. Из крупных районных компаний можно выделить «Алексеевский молочно-консервный комбинат», Алексеевскую фабрика художественного ткачества, «Алексеевскдорстрой» и «Алексеевскую керамику». Последняя в 2014-м привлекла 75 млн рублей инвестиций — на эти деньги реконструировали цех по производству лицевого кирпича, установили новые сушильные камеры и обжиговые печи.

Объём валового регионального продукта в 2016 году составил 8,1 млрд рублей. По данным 2017-го, на территории района было зарегистрировано 117 предприятия малого бизнеса и 458 предпринимателя. В том же году уровень регистрируемой безработицы составил 0,56 %..

Транспорт 
По территории района проходит автодорога Р-239 «Казань — Оренбург — граница с Казахстаном», пересекающая Каму по мосту у села Алексеевское и уходящая от моста на восток к городу Чистополь. От моста на запад уходит автодорога 16К-0191 «Алексеевское — Высокий Колок» на Самару, от которой далее идёт дорога 16К-0196 «Левашёво — Тукай» на Болгар. От райцентра на юг ведёт дорога «Алексеевское — Билярск — Мамыково» на Нурлат. От моста на юг продолжается строительство автомагистрали транспортного коридора «Западная Европа — Западный Китай».

Экология 

В Алексеевском районе находятся четыре объекта природно-заповедного фонда регионального значения:
 Озеро «Провал» — памятник природы в деревне Зотеевка. Озеро образовалось в 1895 году в результате карстового провала: вода промыла пустоты под деревенскими домами и те провалились на глубину 20 м.
 Река Малый Черемшан длиной 213 км (из них 192 км идёт по территории Татарстана) и площадью бассейна 3190 км².
 Государственный охотничий заказник «Билярский» — создан в 1967 году для восстановления и сохранения охотничьих ресурсов в эколого-географической зоне Закамья на территории республики.
 Государственный природный заказник «Ивановский сосновый бор» площадью 587 га, расположен на острове в окрестностях посёлка Ивановский. В заказнике зафиксировано 70 видов птиц, 16 из которых занесены в Красную книгу Татарстана.

Социальная сфера 

В Алексеевском районе работают 57 образовательных учреждений. Культурная сфера представлена библиотеками, музеем родного края имени краеведа Виталия Абрамова, Большетиганским музеем имени Салиха Баттала. В районе издаётся газета «Заря» («Таң») на русском и татарском языках.

Одной из главных достопримечательностей района является Билярский историко-археологический музей-заповедник, созданный в 1992 году на основе сохранившихся построек Билярского городища — столицы Волжско-Камской Булгарии X—XIII веков. Сам Биляр представляет собой комплекс памятников площадью 800 га, включающий в себя укреплённые части, обширные пригороды, некрополи, загородные усадьбы и другое. В музее с 2013 года ежегодно проводится праздник «Родниковый рай», где выступают творческие коллективы разных народов. Министерство по делам молодёжи Татарстана больше 10 лет проводит в заповеднике ежегодный школьный форум «Сэлэт».

Археология 
 На месте бывшей деревни Мурзиха на берегу Куйбышевского водохранилища находится IV Мурзихинский могильник VIII—VII веков. I Мурзихинский могильник датируется VI—V веками до н. э. Из Мурзихинского I (IV) могильника известно 6 зооморфных предметов, и все они — привозные. В погребениях Мурзихинского II могильника найдены украшения маклашеевской культуры третьей четверти 2 тысячелетия до нашей эры.
 Недалеко от села Большие Тиганы находится Большетиганский могильник угров (древних венгров).
 В селе Красный Баран (Крещённый Баран) был найден клад куфических монет начала XI века, в том числе брактеат — подражание западноевропейскому денарию.

Примечания

Литература 
 
 Алексеевский район // Татарская энциклопедия / Гл. ред. М. Х. Хасанов. — Казань: Институт Татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан, 2002. — Т. 1. — С. 107—108. — 672 с.

Ссылки 
 Официальный сайт района